Спартаковец — член общества (спортивной команды) «Спартак».
 «Спартаковец» — стадион в Москве.
 Д-5 «Спартаковец» — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка.

См. также 
 Спартаковцы (Союз Спартака)